Desa Karangsalam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangsalam (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 109,32), Jawa Tengah, 
 Desa Karangsalam (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,24), Jawa Tengah, 
 Desa Karangsalam (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 109,37), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar